Фретешть () — комуна в Румунії, у повіті Джурджу.
 Фретешть () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Фретешть.
 Фретешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Албота.
 Фретешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Лелешть.